Forget-Me-Not – film del 1917 diretto da Émile Chautard
Forget-Me-Not – film del 1920 diretto da Robert A. McGowan
Wasurenagusa (Forget-Me-Not) –  film del 1923 diretto da Eizo Tanaka